Speckmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Speckmann (* 1972), deutsche Informatikerin
 Diedrich Speckmann (1872–1938), deutscher Schriftsteller
 Erwin-Josef Speckmann (* 1939), deutscher Neurophysiologe und Bildhauer
 Hermann Speckmann (* 1937), deutscher Sozialarbeiter, Pädagoge und Autor
 Jan-Eric Speckmann (* 1995), deutscher Handballspieler
 Klaus Dietrich Speckmann (1909–1994), Internist in Bonn
 Paul Speckmann (* 1963), US-amerikanischer Metal-Sänger und Bassist
 Rolf Speckmann (1918–1995), deutscher Sparkassenchef und Senator in Bremen
 Sonja Speckmann (* 1989), deutsche Fußballspielerin
 Werner Speckmann (1913–2001), deutscher Schachkomponist und Richter